La locution hockey russe peut renvoyer à :
 La pratique du hockey sur glace en Russie. On pourra consulter à ce sujet :
 Temple de la renommée du hockey russe.
 Championnat de Russie de hockey sur glace D3.
 Un ancêtre du hockey sur glace, le bandy, également appelé hockey russe.